IPSA bzw. ipsa steht für:
 Ipsa childreni, Kaurischneckenart, einzige Art der Gattung Ipsa
 Institut polytechnique des sciences avancées, französische Hochschule für Aeronautik
 International Political Science Association, internationale politikwissenschaftliche Fachvereinigung

Ipša ist der Familienname folgender Personen:
 Kristian Ipša  (* 1986), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch:
 IBSA

Abkürzung